Steaua Română Câmpina este o rafinărie de petrol din România. A fost înființată în anul 1895 și are un capital integral privat românesc.
Este situată în orașul Câmpina, la circa 100 kilometri nord de București și ocupă o suprafață de 49,6 ha.
Este singurul producător de parafină din țară.
Peste 40% din producția rafinăriei o reprezintă exporturile și are o cifră de afaceri de peste 100 milioane euro pe an.
Capacitatea sa nominală de rafinare este de 400.000 tone țiței/an.
În urma privatizării realizate în 1997, pachetul majoritar de acțiuni (82,45%) a intrat în posesia firmei Omnimpex Chemicals.

Activitatea de bază a rafinăriei a fost întreruptă temporar din februarie 2009 până în iunie 2010, din cauza lipsei de finanțare pentru achiziția țițeiului.
În iulie 2010, compania și-a concediat toți cei 334 de angajați.

Număr de angajați
 1990: 1.200 
 2000: 600 
 2009: 400

Cifra de afaceri:
 2007: 357,7 milioane lei
 2006: 336,4 milioane lei

Venit net:
 2008: 10,4 milioane lei
 2007: 3,2 milioane lei
 2006: 1,2 milioane lei

Note

Legături externe 

 Site web oficial 
 Retro Business, 15 august 2007, Adrian Majuru, Capital

Rafinării de petrol din România
Companii din Câmpina
Industria petrolului din județul Prahova